Православных монастырей в Болгарии, находящихся в юрисдикции Болгарской православной церкви насчитывается около 500. Большинство из них расположено в окрестностях Софии. На горе Афон находится болгарский монастырь Зограф.

Список монастырей 
 Аладжа ()
 Басарбовский монастырь ()
 Батановский монастырь ()
 Баткунский монастырь ()
 Бачковский монастырь ()
 Белащинский монастырь ()
 Белочерковский монастырь ()
 Габренский монастырь ()
 Гложенский монастырь ()
 Градешница
 Драгалевский монастырь ()
 Дряновский монастырь ()
 Забельский монастырь ()
 Земенский монастырь ()
 Килифаревский монастырь ()
 Кремиковский монастырь ()
 Лозенский монастырь ()
 Лопушанский монастырь ()
 Преображенский монастырь ()
 Рильский монастырь () — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО
 Рождественский монастырь ()
 Сокольский монастырь ()
 Троянский монастырь ()
 Черепишский монастырь ()
 Чуриловский монастырь ()
 Шипкинский монастырь ()

Ссылки 
 
 Bulgarian Monastery 
 Манастирите в България по азбучен ред 
 Български Манастири
 :bg:Потребител:Spiritia/Въртележка

 
Болгария
Мон